Saša Laković (tudi Sasha Lakovic) (), kanadski hokejist, * 7. september 1971, East Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada, † 25. april 2017.

Laković je večji del svoje kariere igral v nižjih severnoameriških ligah za veliko število klubov, v treh sezonah pa je zaigral tudi v ligi NHL za kluba Calgary Flames in New Jersey Devils, skupno na sedemintridesetih tekmah, na katerih je dosegel štiri podaje.

Pregled kariere 

|-
| Chatham Wheels
| CoHL
| 92/93
|
| 28
| 7
| 5
| 12
| 
| 235
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Chill
| ECHL
| 92/93
|
| 27
| 7
| 9
| 16
| 
| 162
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghampton Rangers
| AHL
| 92/93
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brantford Smoke
| CoHL
| 92/93
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 62
|-
| Chatham Wheels
| CoHL
| 93/94
|
| 13
| 11
| 7
| 18
| 
| 61
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Toledo Storm
| ECHL
| 93/94
|
| 24
| 5
| 10
| 15
| 
| 198
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Tulsa Oilers
| CHL
| 94/95
|
| 40
| 20
| 24
| 44
| 
| 214
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 88
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 95/96
|
| 49
| 1
| 2
| 3
| 
| 416
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 57
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 96/97
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 
| 81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 96/97
|
| 18
| 1
| 8
| 9
| 
| 182
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 96/97
|
| 19
| 0
| 1
| 1
| 
| 54
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 97/98
|
| 30
| 7
| 6
| 13
| 
| 158
|
| 13
| 3
| 4
| 7
|
| 84
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 5
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| 
| 59
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 98/99
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| 
| 93
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 99/00
|
| 51
| 10
| 16
| 26
| 
| 144
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 00/01
|
| 51
| 3
| 9
| 12
| 
| 161
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 32
|-
| Long Beach Ice Dogs
| WCHL
| 00/01
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| 
| 29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Bakersfield Condors
| WCHL
| 01/02
|
| 30
| 5
| 13
| 18
| 
| 147
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 01/02
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| St. Jean Mission
| QSPHL
| 02/03
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| 
| 151
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Sherbrooke St. Francois
| LNAH
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Horse Lake Thunder
| NPHL
| 04/05
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Horse Lake Chiefs
| NPHL
| 10/11
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| 
| 61
|
| 9
| 2
| 7
| 9
|
| 76
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 2627
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 433
|}

Zunanje povezave 
 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski Srbi
Hokejisti Chatham Wheels
Hokejisti Columbus Chill
Hokejisti Binghapton Rangers
Hokejisti Brantford Smoke
Hokejisti Toledo Storm
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Bakersfield Condors
Hokejisti Anchorage Aces
Hokejisti St. Jean Mission
Hokejisti Sherbrooke St. Francois
Hokejisti Horse Lake Thunder
Hokejisti Horse Lake Chiefs
Umrli za rakom